1985 Голяма награда на Франция е 35-о състезание за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 3 юли 1985 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция